SSV Jahn Regensburg (celým názvem: Sport- und Schwimmverein Jahn Regensburg e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v bavorském městě Regensburg. Od sezóny 2017/18 působí ve 2. Bundeslize, druhé německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává v Continental Areně, která má kapacitu 15 224 diváků. Klubové barvy jsou červená a bílá. Pojmenován byl podle Friedricha Ludwiga Jahna, pruského pedagoga známého pod přezdívkou Turnvater Jahn (otec gymnastiky Jahn).

Sportovní klub byl založen v roce 1886 pod názvem TB Jahn Regensburg. Fotbalový oddíl byl založen 4. října 1907. Svůj současný název nese od roku 1934. V roce 2000 došlo k profesionalizaci a následnému osamostatnění fotbalového oddílu pod názvem SSV Jahn 2000 Regensburg.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl boxu, futsalu, házené, kuželek, kenda, lehké atletiky, plavání a gymnastiky.

Historické názvy 
Zdroj: 

Sportovní klub
 1886 – TB Jahn Regensburg (Turnerbund Jahn Regensburg)
 1924 – SB Jahn Regensburg (Sportbund Jahn Regensburg)
 1934 – fúze s SV 1920 Regensburg a SV 1889 Regensburg ⇒ SSV Jahn 1889 Regensburg (Sport- und Schwimmverein Jahn 1889 Regensburg e. V.)

Fotbalový oddíl
 2000 – SSV Jahn 2000 Regensburg (Sport- und Schwimmverein Jahn 2000 Regensburg e. V.)
 2002 – fúze s SG Post/Süd Regensburg ⇒ název nezměněn
 2009 – SSV Jahn 2000 Regensburg (Sport- und Schwimmverein Jahn 2000 Regensburg GmbH & Co. KGaA)

Získané trofeje 
 Bayerischer Pokal ( 5× )
 2000/01, 2003/04‡, 2004/05, 2009/10, 2010/11 (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1935: Gauliga Bayern
 1935–1937: Bezirksliga Bayern – sk. ?
 1937–1942: Gauliga Bayern
 1942–1944: Gauliga Südbayern
 1945–1946: Landesliga Bayern
 1946–1948: Landesliga Bayern-Südbayern
 1948–1949: Landesliga Bayern
 1949–1950: Fußball-Oberliga Süd
 1950–1953: II. Division Süd
 1953–1958: Fußball-Oberliga Süd
 1958–1960: II. Division Süd
 1960–1961: Fußball-Oberliga Süd
 1961–1963: II. Division Süd
 1963–1965: 1. Amateurliga Bayern
 1965–1966: Landesliga Bayern-Mitte
 1966–1967: 1. Amateurliga Bayern
 1967–1974: Fußball-Regionalliga Süd
 1974–1975: 1. Amateurliga Bayern
 1975–1977: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1977–1978: 1. Amateurliga Bayern
 1978–1983: Landesliga Bayern-Mitte
 1983–1988: Fußball-Bayernliga
 1988–1990: Landesliga Bayern-Mitte
 1990–1996: Fußball-Bayernliga
 1996–1999: Landesliga Bayern-Mitte
 1999–2000: Fußball-Bayernliga
 2000–2003: Fußball-Regionalliga Süd
 2003–2004: 2. Fußball-Bundesliga
 2004–2006: Fußball-Regionalliga Süd
 2006–2007: Fußball-Bayernliga
 2007–2008: Fußball-Regionalliga Süd
 2008–2012: 3. Fußball-Liga
 2012–2013: 2. Fußball-Bundesliga
 2013–2015: 3. Fußball-Liga
 2015–2016: Fußball-Regionalliga Bayern
 2016–2017: 3. Fußball-Liga
 2017– : 2. Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Bavorsku
Sportovní kluby založené v roce 1886
Fotbalové kluby založené v roce 1907
SSV Jahn